Appelbes (geslacht), een geslacht uit de rozenfamilie
Appelbes (struik), een bessenstruik uit dit geslacht
Zwarte appelbes, een bessenstruik uit dit geslacht
Zwarte appelbes (hybride), een hybride tussen de twee struiken